Михайло Гнатюк — ім'я, яке складається з особового імені Михайло та прізвища Гнатюк.

 Гнатюк Михайло (1883) — командир будівельної сотні Легіону Українських Січових Стрільців.
 Гнатюк Михайло Іванович (1947) — вчений у галузі літературознавства
 Гнатюк Михайло Степанович (1944) — вчений у галузі медицини

Див. також 
 Гнатюк

Сторінки зі списками однофамільців-тезок